O Golfo de Santo Malo fica no noroeste da França. O golfo fica nas regiões da Bretanha e na Baixa Normandia. Esse golfo étem esse nome graças a cidade St. Malo, na região da Bretanha. No golfo há ilhas chamadas de Ilhas do Canal. O golfo é banhado pelo Canal da Mancha. Ele é o terceiro maior golfo da França

Costas da França